Polynoe spica är en ringmaskart. Polynoe spica ingår i släktet Polynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spica